De Dutch Basketball League 2010-11 was het 51e seizoen van de Eredivisie, de hoogste professionele Nederlandse basketbalcompetitie. Het was het eerste jaar van de competitie onder de nieuwe naam Dutch Basketball League. In de competitie van 2010-11 speelden 10 teams om een plaats in de play-offs die volgden in april. 

De GasTerra Flames uit Groningen waren titelverdedigers dit seizoen. Dit lukte de Groningers niet, in de beslissende zevende wedstrijd van de Finale werd na drie verleningen verloren van Zorg en Zekerheid Leiden.

Teams
Dezelfde teams als in het seizoen 2009-10 namen deel aan de competitie. De Matrixx Magixx veranderden van naam in Magixx Playing for KidsRights. De voormalige Rotterdam Challengers gingen onder de naam Rotterdam Basketbal spelen en Upstairs Weert kreeg de naam BSW, beiden vanwege het vertrek van hun hoofdsponsoren.

Competitie

Legenda

Uitslagen

Play-offs

De play-offs werden dit seizoen ook weer gespeeld met de acht teams die het hoogste eindigden op de ranglijst.

Individuele Prijzen

Most Valuable Player
 Jason Dourisseau  (GasTerra Flames) 
All-Star Team
 Frank Turner  (EiffelTowers) 
 Jason Dourisseau  (GasTerra Flames) 
 Julien Mills  (EiffelTowers) 
 Seamus Boxley  (Zorg en Zekerheid Leiden) 
 Matt Haryasz  (GasTerra Flames) 
Statistical Player of the Year
 Julien Mills  (EiffelTowers) 
MVP Onder 23
 Jessey Voorn (ABC Amsterdam)
Rookie of the Year
 Craig Osaikhwuwuomwam  (ABC Amsterdam) 
Most Improved Player
 Worthy de Jong  (Zorg en Zekerheid Leiden) 
Coach van het Jaar
 Toon van Helfteren  (Zorg en Zekerheid Leiden)

Statistieken
Hierin zijn alleen spelers opgenomen die meer dan 25 wedstrijden speelden.

Punten

Rebounds

Assists

Steals

Blocks

Minuten

Externe link
 Competitiematrix

2010-11
Basketbal in 2010
Basketbal in 2011